Amor Jebali – ex calciatore tunisino
 Hamadi Jebali – politico tunisino
 Issam Jebali – calciatore tunisino